Sedlari est un toponyme qui peut désigner :

Sedlari, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Sedlari, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Sedlari, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Sedlari, un village situé dans l'obchtina de Momtchilgrad, oblast de Kardjali ;

Sedlari, une localité située sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.